Мозота има више значења:

 Мозота (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Мозота, Мозота де Буенависта (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику